Funktionalism (av latin: fungi, "utföra". "fullborda") kan avse:

Funktionalism (arkitektur) – en radikal stil inom arkitektur, stadsbyggnadskonst och formgivning som formades i Europa främst under 1920- och 30-talet
 
 Funktionalism (antropologi) – en teoretisk riktning inom antropologi företrädd av Meyer Fortes och Edward Evan Evans-Pritchard som uppstod i Storbritannien och stod i opposition till poststrukturalismen 1960–70
Funktionalism (sociologi) – ett brett perspektiv inom sociologi och antropologi som i sitt vetenskapliga verk studerar samhällets strukturer och aktörer
Funktionalism (filosofi) – inom medvetandefilosofi, Hilary Putnams teori som beskriver medvetandetillstånd som en serie hjärnprocesser (analogt med en algoritm i datavetenskap)
Funktionalism (psykologi) – psykologin ska studera medvetandets funktioner snarare än dess struktur
Funktionell grammatik – inom språkvetenskap (lingvistik) någon metod, med förespråkare som exempelvis Simon Dik, att beskriva ett naturligt språk utifrån dess sociala och kommunikativa funktioner i opposition till exempelvis formella metoder som Noam Chomskys generativa grammatik

Se även 
 Funktion
 Funktionalitet